Klinge är ett efternamn, som finns i de nordiska länderna. Enligt offentlig statistik var  2014 följande antal personer med namnet bosatta eller registrerade i Sverige 35, Danmark 407, Norge 110, och Finland 31.

Personer med efternamnet Klinge
 Björn Klinge, (född 1950), svensk tandläkare, professor i parodontologi
 Jenny Klinge (född 1975), norsk politiker, senterpartist
 Matti Klinge (född 1936), finländsk idéhistoriker

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Efternamn i Finland